Teoria de conjunts NBG (dels noms dels seus creadors: von Neumann, Bernays i Gödel), conjunt d'axiomes de la Teoria de conjunts
 Banc Nacional de Geòrgia (del seu nom en anglès National Bank of Georgia), banc central de Geòrgia
 Banc Nacional de Grècia (del seu nom en anglès National Bank of Greece), banc comercial de Grècia